Tarafa peut désigner :
Le Tarafa, rivière de la péninsule Ibérique, affluent du Vinalopó ;
T̩arafa ibn al-ʿAbd, poète de langue arabe du .